Национальный чемпионат I 1987/1988 () — 86-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1987/1988
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1987 году
Спорт в Венгрии в 1988 году